Johann Friedrich Braunstein – architetto tedesco
 Ron Raphael Braunstein, noto come Necro – rapper, produttore discografico, attore e regista statunitense
 Ronald Braunstein – compositore, direttore d'orchestra, pianista, violinista, scrittore e lettore statunitense
 William Braunstein, noto come Ill Bill – rapper e produttore discografico statunitense